Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jordi Arrese e David de Miguel Lapiedra che hanno battuto in finale Ronald Agénor e Mansour Bahrami 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Paolo Canè /  Simone Colombo (primo turno)
 Bruce Derlin /  Libor Pimek (semifinali)

 Laurie Warder /  Mark Woodforde (primo turno)
 Jordi Arrese /  David de Miguel Lapiedra (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1986